Albereto ima više značenja:
 Albereto (Alesandrija)
 Albereto (Rimini)